Franciaország
Saumane, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Saumane, település Gard megyében